Paus Anacletus I
Tegenpaus Anacletus II